Со́мерсет () — английское графство, аристократический титул, дворянский род, а также распространённая английская фамилия.

Основные значения 
 Сомерсет — графство Англии, расположенное в юго-западной части страны.
 Герцог Сомерсет — один из важнейших аристократических титулов в Англии. Не путать с родом Сеймуров, герцогами Сомерсетами.

Географические объекты 
В честь английского Сомерсета или различных людей с фамилией Сомерсет названы:

Австралия 
 Сомерсет (Квинсленд) — историческая местность в Австралии.

Бермудские острова 
 Сомерсет (остров, Бермуды) — один из основных островов Бермуд.

Канада 
 Сомерсет-стрит (Оттава) — улица в г. Оттава, провинции Онтарио, Канада.
 Сомерсет (остров) — гористый остров в Канадском Арктическом архипелаге, расположен к югу от пролива Барроу.

США 
 
 Сомерсет — тауншип в округе Стил, Миннесота, США.

ЮАР 
 Сомерсет-Уэст — город в Западной Капской провинции Южно-Африканской Республики, административно относится к городскому округу Кейптауна.

Здания и сооружения 
 Сомерсет-хаус — общественное здание в стиле классицизма в Лондоне.
 Сомерсет — самый маленький функционирующий разводной мост в мире, расположен на территории округа Сэндис Бермудских островов.

Носители фамилии 
 Сомерсет, Вилли (род. 1942) — американский профессиональный баскетболист.
 Сомерсет, Джорджина (1923—2013) — британский стоматолог и бывший офицер Королевского флота.
 Сомерсет, Мэри (1630—1715) — английский ботаник и садовод.
 Сомерсет, Роберт Эдвард Генри (1776—1842) — британский военачальник, старший брат фельдмаршала Реглана, герой битвы при Ватерлоо.
 Сомерсет, Фицрой Джеймс, 1-й барон Реглан (1788—1855) — британский военачальник, фельдмаршал.
 Сомерсет, Чарльз (1767—1831) — британский колониальный администратор, губернатор Капской колонии в 1814—1827 гг.